Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Henrieta Nagyová che ha battuto in finale Iva Majoli 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Silvija Talaja (secondo turno)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Anne Kremer (primo turno)

 Tat'jana Panova (semifinali)
 Åsa Svensson (secondo turno)
 Anastasija Myskina (primo turno)
 Sylvia Plischke (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2000